Musano ima više značenja:
 Musano, Forlì-Cesena
 Musano, Treviso